De naam Holland kan betrekking hebben op:
 De naam Holland wordt door velen in het buitenland als synoniem gezien voor Nederland.
 Koninkrijk Holland, een Franse vazalstaat van 1806 tot 1810
 Departement Holland, een departement van Koninkrijk Holland van 1802 tot 1807
 Holland (provincie), een provincie van 1814 tot 1840
 Holland, een streek in het westen van Nederland
 Noord-Holland en Zuid-Holland, de provincies die sinds 1840 grotendeels deze regio vormen
 Graafschap Holland, een graafschap dat bestond tussen ca. 1100 en 1795

Personen 
 Agnieszka Holland (1948), Pools filmregisseuse en scenarioschrijfster
 Clifford Milburn Holland (1883-1924), Amerikaans civiel ingenieur
 Cyril Holland (1885-1915) en Vyvyan Holland (1886-1967), twee zoons van Oscar Wilde
 Deidre Holland (1966), Nederlands pornoactrice
 John Henry Holland (1929), Amerikaans systeemwetenschapper
 John Philip Holland (1840-1914), Iers ingenieur
 Jools Holland (1958), Engels pianist en televisiepresentator
 Kim Holland (1969), Nederlands pornoactrice
 Margaret Holland (1385-1439), Engels gravin
 Matt Holland (1974), Iers voetballer
Tom Holland (acteur) (1996), Engels acteur
 Tom Holland (auteur) (1968), Engels schrijver
 Tom Holland (regisseur) (1943), Amerikaans filmregisseur
 Wau Holland (1951-2001), Duits informaticus
 William Jacob Holland (1848-1932), Amerikaans bioloog
 Holland Taylor (1943), Amerikaans actrice

Plaatsnamen

Nederland 
 Hoek van Holland, een Nederlandse badplaats

Verenigde Staten van Amerika 

 Holland (Arkansas), een city in Faulkner County, Arkansas
 Holland (Indiana), een town in Dubois County, Indiana
 Holland (Iowa), een city in Grundy County, Iowa
 Holland (Kansas), een unincorporated community in Dickinson County, Kansas
 Holland (Kentucky), een unincorporated community in Allen County, Kentucky
 Holland (Massachusetts), een town in Hampden County, Massachusetts
 Holland (Michigan), een city op de grens van Ottawa County en Allegan County, Michigan
 Holland Charter Township (Michigan), een charter township in Ottawa County, Michigan
 Holland Township (Michigan), een civil township in Missaukee County, Michigan
 Holland (Minnesota), een city in Pipestone County, Minnesota
 Holland (Missouri), een city in Pemiscot County, Missouri
 Holland Township (New Jersey), een township in Hunterdon County, New Jersey
 Holland (New York), een town in Erie County, New York
 Holland (North Carolina), een unincorporated community in Wake County, North Carolina
 Holland (Ohio), een village in Lucas County, Ohio
 Holland (Oregon), een unincorporated community in Josephine County, Oregon
 Holland (Pennsylvania), een unincorporated community in Bucks County, Pennsylvania
 Holland (Texas), een town in Bell County, Texas
 Holland (Vermont), een town in Orleans County, Vermont
 Holland (Virginia), een deel van Suffolk (een independent city in Virginia)
 Holland (Brown County, Wisconsin), een town in Brown County, Wisconsin
 Holland (La Crosse County), een town in La Crosse County, Wisconsin
 Holland (Sheboygan County), een town in Sheboygan County, Wisconsin

Polen 
 Pasłęk, in het Duits: Preußisch Holland

Schepen
 Hr.Ms. Holland (1898), een pantserdekschip van de Hollandklasse
 Hr.Ms. Holland (1954), een onderzeebootjager uit de Hollandklasse (in dienst 1953 - 1978)
 Zr.Ms. Holland (2012), een Nederlands patrouilleschip
 Holland (schip, 1951), een voormalige zeesleper van Rederij Doeksen en tegenwoordig museumschip

Overig 
 Air Holland, een voormalige Nederlandse luchtmaatschappij
 Communistische Partij Holland, tot 1918 de naam van de politieke partij Communistische Partij van Nederland
 FloraHolland, een Nederlandse bloemenveiling
 Herinnering aan Holland, een Nederlands gedicht
 Hogeschool Inholland, een Nederlandse instelling voor hoger onderwijs
 Holland (supergroep), een Nederlandse supergroep
 Holland-Amerika Lijn, een Nederlandse cruisemaatschappij
 Holland Casino, een Nederlands gokconcern
 Kamp Holland, een Nederlandse militaire basis
 Nieuw Holland, officiële naam van Nederlands-Brazilië, een voormalige Nederlandse kolonie
 Walibi Holland (voorheen Six Flags Holland), een Nederlands attractiepark
 Staten van Holland en West-Friesland, een Nederlands college van gedeputeerden
 Uitgeverij Holland, een Nederlandse uitgever van algemene boeken.
 USV Holland, een voormalige en inmiddels gefuseerde Utrechtse voetbalclub
 Vesting Holland, een Nederlands complex van verdedigingswerken

Media

Festival 
 Holland Dance Festival, een Nederlands dansfestival
 Holland Festival, een Nederlands festival voor podiumkunsten
 Holland Festival Oude Muziek, een Nederlands muziekfestival
Orgel Festival Holland, een orgelfestival dat tweejaarlijks in Alkmaar plaatsvindt

Muziek 
 Holland (album), een album van The Beach Boys
 Holland, een Nederlandse gelegenheidsformatie die in 1971 een top 10-hit had met de Hans Brinker Symphony
 Holland, een Nederlandse groep die in 1975 een hitje had met Magic Mary
 "Holland", een nummer van Sufjan Stevens op het album Michigan
 "Holland, 1945", een nummer van Neutral Milk Hotel op het album In the aeroplane over the sea

Film en televisie 
 Holland (2009), een film uit 2009 van Thijs Gloger
 Holland's Next Top Model, een Nederlands tv-programma
 Ik hou van Holland, een Nederlands tv-programma
Holland's Got Talent, een Nederlands tv-programma

Zie ook 

 Hollands (doorverwijspagina)